Boffelli ist der Name folgender Personen:

 Andrea Boffelli (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Emiliano Boffelli (* 1995), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Rosolino Bianchetti Boffelli (* 1945), italienischer Geistlicher
 Victor Boffelli (* 1947), französischer Rugby-Union-Spieler